Wunderbau steht für:
 Wunderbau (Wuppertal)
 Wunderbau, ein  Ateliergebäude vom Maler Friedrich Gerhardt um 1875 in Düsseldorf erbaut, 1943 zerstört.